Tandematique Modèle vol. 1 est la  mixtape de Tandem sortie en 2004.

Listes des titres 

 Intro
 Œil pour œil... Dent pour dent
 Illégal Musik
 Sport de sang feat. Dadoo & Busta Flex
 Made you look (Remix) feat. Nas
 Tu voulais nous charger
 Verve sauvage
 Rap sauvage
 Le chant de l'amertume
 C'est ça la France (Part 1)
 Niker le système feat. Sniper, Bakar & Eben
 C'est ça la France (Part 2)
 C mort pour toi
 Le bal des meurtriers feat. Pit Baccardi & Lino
 Les maux
 HLM 3
 Panam All Star Avant la tempête 93 Hardcore
 93 Barjo
 C'est pas notre genre
 Mémoire d'un jeune con
 Tout se passe en profondeur feat. Pit Baccardi
 Meilleurs vœux 2 feat. Eben, Dadoo & Tunisiano
 J'aime pas les keufs (Poulet)
 Imagine
 Outro

Album de Tandem
Album musical sorti en 2004